Lac Bleu ( für blauer See) heißen folgende Seen:

in Frankreich:
 Lac Bleu (Saint-François-Longchamp) in Saint François Longchamp, Département Savoie, Frankreich
 Lac Bleu (Avrillé) in Avrillé (Maine-et-Loire), Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Lac Bleu (Champclause) in Champclause, Département Haute-Loire, Frankreich
 Lac Bleu (Luchon) im Massif de Perdiguère, Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Lac Bleu d’Ilhéou im Vallée de Cauterets, Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Lac Bleu de Maniportet im Vallée de Barèges, Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Lac Bleu de Lesponne im Vallée de Lesponne, Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Lac Bleu (Kerguelen) auf den Kerguelen-Inseln, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Frankreich
 Lac Bleu (Watten) in Watten (Nord), Département Nord, Frankreich

in der Schweiz:
 Lac Bleu (Evolène) in Evolène, Kanton Wallis, Schweiz
 Lac Bleu (Martigny-Combe) in Martigny-Combe, Kanton Wallis, Schweiz

Siehe auch:
 Blausee
 Blauer See
 Blue Lake